Chasse au renard peut désigner :

Chasse au renard (vénerie)
Radiogoniométrie sportive
La Chasse au renard et The Fox Hunt, 1938 animé de Donald Duck
The Fox Hunt (1931)